Alim Shakh (Алим Анвярович Шахмаметьев; 1. června 1975 Leningrad) je ruský dirigent a profesor. Je šéfdirigentem Filharmonického komorního orchestru Novosibiřské státní filharmonie. Účastní se mezinárodních festivalů. Podává lekce na seminářích a vede mezinárodní mistrovské třídy.

Životopis 
V roce 1992 úspěšně absolvoval Sborovou školu M. I. Glinki. V roce 1998 úspěšně absolvoval Konzervatoř N. A. Rimského-Korsakova v Petrohradu s titulem v sbormistrovství. Učitel — profesor Fyodor Kozlov (1927 - 2003). V roce 2001 úspěšně absolvoval Konzervatoř N. A. Rimského-Korsakova v Petrohradu s titulem v dirigování opery a symfonie. Učitel — Ilja Musin (1904 - 1999). V roce 1994 začátek kariéry dirigenta. Od roku 2000 přednáší v Konzervatoři N. A. Rimského-Korsakova v Petrohradu.

V roce 2003 se stává dirigentem v Petrohradském divadle hudební komedie. V roce 2004 řídí koncerty komorního orchestru Petrohradské konzervatoře ve Francii v rámci Týdne ruské kultury pod záštitou Maurice Druona a prezidenta J. Chiraca. V roce 2004 se stává uměleckým ředitelem Studentského symfonického orchestru Petrohradské konzervatoře. Od roku 2008 je šéfdirigent Komorního orchestru Novosibiřské státní filharmonie. Od roku 2012 je umělecký ředitel a šéfdirigent Divadla opery a baletu Konzervatoře N. A. Rimského-Korsakova v Petrohradu

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka Alima Shakha

Muži
Dirigenti
Hudebnice